Þórhallsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Þorlákr Þórhallsson (1133–1193), évêque de Skálholt, en Islande ;
 Tryggvi Þórhallsson (1889–1935), homme d'État islandais ;
  (1930–2011), guitariste islandais ;
  (né en 1973), homme politique islandais ;
  (né en 1983), comédien islandais ;
 Ragnar Þórhallsson (né en 1987), musicien islandais, membre des Monsters and Men.

Notes et références